«Йоркта́ун» () — американский ракетный крейсер класса «Тикондерога». Назван в честь сражения при Йорктауне, произошедшего в ходе Войны за независимость США.

Летом 1992 года, «Йорктаун» стал первым американским кораблем, который после Второй Мировой войны посетил с официальным визитом Главную военно-морскую базу Северного Флота — Североморск.

Строительство 

Заказ на строительство второго крейсера типа «Тикондерога» был выдан судостроительной компании "«Ингаллс Шипбилдинг» 28 апреля 1980 года. В отличие от головного корабля, из-за колоссальной стоимости постройки он с самого начала классифицировался как ракетный крейсер, а не эскадренный миноносец.

Формальная церемония закладки корабля на верфи в Паскагуле, штат Миссисипи состоялась 19 октября 1981 года, а спуска на воду 17 января 1983. Его крёстной матерью стала Мэри Мэтьюз (), деятель бизнеса из Йорктауна, штат Вирджиния, вместе с мужем пожертвовавшая большую денежную сумму флоту.

После завершения испытаний крейсер был передан ВМФ США в день Независимости 4 июля 1984 года. На церемонии помимо Мэтьюз также присутствовали морской министр Джон Леман, сенатор от штата Вирджиния Джон Уорнер и конгрессмен Герберт Бейтмен.

История 

12 февраля 1988 года американские корабли — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» — вторглись в советские территориальные воды в районе Севастополя и направились вдоль побережья Крыма в сторону Ялты. На предупреждающие сигналы американцы не реагировали. Советский сторожевой корабль «Беззаветный» вынужден был выполнить «навал», соприкоснувшись с левым бортом американского крейсера повредил леера и смял пусковую установку крылатых ракет «Гарпун». После второго «навала» «Йорктаун» поспешно переложил руль вправо и покинул советские территориальные воды. За ним последовал «Кэрон», на который совершил «навал» сторожевой корабль «СКР-6».

Командиры 
 4.7.1984 — 27.6.1986 капитан 1 ранга (кэптэн) Карл Андерсон ();
 27.6.1986 — 13.4.1988 капитан 1 ранга (кэптэн) Филип Дюр ();
 13.4.1988 — 7.3.1990 капитан 1 ранга (кэптэн) Питер Эдвард О’Коннор ();
 7.3.1990 — 24.4.1992 капитан 1 ранга (кэптэн) Роберт Ричардсон ();
 24.4.1992 — 21.1.1994 капитан 1 ранга (кэптэн) Майкл Гленн Маллен ();
 21.1.1994 — 26.7.1995 капитан 1 ранга (кэптэн) Дэвид Рой Эллисон ();
 26.7.1995 — 19.6.1997 капитан 2 ранга (коммандер) Ричард Раштон ();
 19.6.1997 — 19.2.1999 капитан 2 ранга (коммандер) Эрик Свейгард ();
 19.2.1999 — 17.8.2000 капитан 2 ранга (коммандер) Роберт Стивен Керно ();
 17.8.2000 — 10.2.2002 капитан 2 ранга (коммандер) Джеффри Чарльз Джонстон ();
 10.2.2002 — 3.12.2004 капитан 2 ранга (коммандер) Стивен Эдвард Слоан ();

Интересные факты 
 21 сентября 1997 года в результате деления на ноль в компьютеризированной управляющей системе крейсера USS Yorktown (CG-48) Военно-морского флота США произошло отключение всех машин в системе, в результате чего прекратила работу двигательная установка корабля.

Примечания

Ссылки 

 USS Yorktown (CG 48) // Неофициальный сайт ВМФ США
 Навал СКР Беззаветный на крейсер Йорктаун // Видеозапись с борта Йорктауна
 Навал СКР-6 на эсминец Кэрон // Видеозапись с борта Кэрона

Ракетные крейсера типа «Тикондерога»